Коростова () — село,
Печорнянский сельский совет,
Лановецкий район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6123885002. Население по переписи 2001 года составляло 85 человек.

Географическое положение 
Село Коростова находится на левом берегу реки Бугловка,
выше по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Печорна,
ниже по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Буглов.

История 
 1583 год — дата основания.

Примечания